Francisco Oliveira Geraldes (Lisboa, 18 de abril de 1995), é um futebolista português que representa o Estoril Praia

Títulos 
Moreirense
 Taça da Liga: 2016-17

Futebolistas do Moreirense Futebol Clube
Futebolistas do Sporting Clube de Portugal
Futebolistas do Rio Ave Futebol Clube
Futebolistas do Eintracht Frankfurt
Futebolistas do AEK FC